Nik Grahut (né le  à Celje en Slovénie) est un joueur professionnel slovène de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur.

Biographie

Carrière en club 
Formé au HK Celje, il commence sa carrière senior en 2013 dans l'Inter-National League. En 2018-2019, il remporte l'Alps Hockey League, le championnat de Slovénie et la Coupe de Slovénie avec le HK Olimpija Ljubljana.

Carrière internationale
Il a représenté la Slovénie en sélections jeunes.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2013-2014 || HK Celje || INL || 30|| 0|| 2|| 2|| 10|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015 || HK Celje || INL || 30|| 2|| 6|| 8|| 12|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015 || HK Celje || Ligue slovène || 4|| 0|| 2|| 2|| 2|| 5|| 1|| 0|| 1|| 2
|-
| 2015-2016 || HK Celje || INL || 28|| 14|| 14|| 28|| 14|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2015-2016 || HK Celje || Ligue slovène || 4|| 3|| 3|| 6|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2016-2017 || HK Celje || Ligue slovène || 24|| 6|| 12|| 18|| 30|| 5|| 1|| 0|| 1|| 53
|-
| 2017-2018 || HK Olimpija Ljubljana || Ligue slovène || 1|| 0|| 0|| 0|| 4|| 4|| 2|| 0|| 2|| 0
|-
| 2017-2018 || HK Celje || Ligue slovène || 3|| 1|| 0|| 1|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2017-2018 || HK Olimpija Ljubljana || Alps HL || 33|| 2|| 2|| 4|| 16|| 2|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2017-2018 || HK Celje || INL || 3|| 2|| 2|| 4|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2018-2019 || HK Olimpija Ljubljana || Ligue slovène || 9|| 3|| 9|| 12|| 6|| 2|| 2|| 1|| 3|| 0
|-
| 2018-2019 || HK Olimpija Ljubljana || Alps HL || 37|| 0|| 3|| 3|| 12|| 3|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2019-2020 || HDD Jesenice || Ligue slovène || 10|| 1|| 9|| 10|| 6|| 4|| 1|| 2|| 3|| 2
|-
| 2019-2020 || HDD Jesenice || Alps HL || 43|| 4|| 11|| 15|| 22|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2020-2021|| Diables rouges de Briançon || Ligue Magnus || 23 || 0 || 2 || 2 || 8 || - || - || - || - || -

Au niveau international 

| 2015 || align="left"|Championnat du monde moins de 18 ans || 5|| 0|| 1|| 1|| 0|| -5|| align="left"|  Médaille d'argent de la Division 1, groupe B
|-
| 2016 || align="left"|Championnat du monde junior || 4|| 0|| 0|| 0|| 0|| -2|| align="left"| Cinquième place de la Division 1, groupe A
|-
| 2017 || align="left"| Championnat du monde junior || 5|| 0|| 1|| 1|| 2|| +4|| align="left"|  Médaille de bronze de la Division 1, groupe B

Références 

Naissance en septembre 1997
Naissance à Celje
Défenseur de hockey sur glace
Joueur slovène de hockey sur glace
Joueur du HDD Olimpija Ljubljana
Joueur du HK Jesenice
Joueur des Diables rouges de Briançon